Nashville SC is een Amerikaanse voetbalclub uit Nashville in de staat Tennessee. De club werd opgericht in december 2017 en neemt in 2020 voor het eerst deel aan de Major League Soccer (MLS).

De club speelde in 2018 en 2019 in het USL Championship.

Bekende (oud-)spelers

  David Accam
  Brayan Beckeles
  Dax McCarty
  Hany Mukhtar
  Randall Leal
  Daniel Lovitz
  Walker Zimmerman

Externe link
 Officiële website

Amerikaanse voetbalclub
Sport in Nashville